Магинус је стари месечев кратер лоциран југоисточно од добро познатог кратера Тихо. Овај кратер је велика формација и износи скоро три четвртине дијаметра кратера Клавијуса, који лежи северозападно од њега. Само мало северно од Магинуса је мањи кратер Проктор, а југоисточно је кратер Делук.

Ивица Магинуса је тешко еродирала, што резултује стварање многобројних преклапајућих кратера дуж источне стране. Зид је пробијен на југоисточној страни Магнусом Ц (изношен кратер). Дно је релативно равно, са паром ниско центрираних врхова.

Сателитски кратери 
Конвенцијом су ове карактеристике идентификоване на лунарним картама стављањем слова на страну средишта кратера која је најближа Магинусу.

Референце 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кратери на Месецу